Sova má více významů:

v biologii
 sovy (Strigiformes) – řád ptáků 
 rod Tyto
 rod Phodilus

příjmení osob
 viz Sova (příjmení)

fiktivní postava
 primář Sova – postava ze seriálu Nemocnice na kraji města

Související články 
 Sovák
 Sovinec
 sovník – ptačí budka pro sovy